

Palmarès

Olimpiadi
1 medaglia:
1 oro (Seul 1988 nei pesi medi)

Giochi asiatici
1 medaglia:
1 oro (Seul 1986 nei pesi welter)

Note

Collegamenti esterni